Les élections municipales de 2001 à Paris se sont tenues, comme dans les autres communes de France, les 11 et .

Elles ont vu notamment s'opposer : une liste d'union de la gauche menée par Bertrand Delanoë (Liste Paris, changeons d'ère avec Delanoë), une liste RPR-UDF-DL menée par Philippe Séguin (Liste d'union RPR-UDF-DL, soyons fiers de Paris), une liste divers droite (RPR dissidente) menée par le maire sortant Jean Tiberi (Ensemble pour Paris avec Jean Tiberi), une liste Verts menée par Yves Contassot (Les Verts Paris Écologie, enfin un nouveau souffle pour Paris), une liste FN (Front national, Paris ville française) et une liste DVD (divers droite). 172 listes étaient en lice dans les vingt secteurs de Paris, correspondant aux vingt arrondissements.

Lors du premier Conseil de Paris suivant ce scrutin, le , Bertrand Delanoë est élu maire de Paris. Les conseils d'arrondissement ayant élu les maires des vingt arrondissements se sont tenus le . La répartition est de 12 mairies à gauche et 8 contrôlées par la droite.

Résultats généraux

Maires élus

Résultats de l'ensemble de Paris

Conseil de Paris 
À l'issue du second tour de l'élection, le Conseil de Paris de 163 membres est ainsi composé :

400px|vignette|centré|

Résultats par arrondissement

Le maire sortant est Jean-François Legaret (RPR). 13 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 3 au Conseil de Paris. Le maire élu est Jean-François Legaret (DVD).

La maire sortante est Benoîte Taffin (UDF). 13 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 3 au Conseil de Paris. Le maire élu est Jacques Boutault (Les Verts).

Le maire sortant est Pierre Aidenbaum (PS). 13 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 3 au Conseil de Paris. Le maire élu est Pierre Aidenbaum (PS).

Le maire sortant est Lucien Finel (RPR). 13 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 3 au Conseil de Paris. Le maire élu est Dominique Bertinotti (PS).

Le maire sortant est Jean-Charles Bardon (RPR). 14 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 4 au Conseil de Paris. Le maire élu est Jean Tiberi (DVD).

Le maire sortant est Jean-Pierre Lecoq (RPR). 13 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 3 au Conseil de Paris. Le maire élu est Jean-Pierre Lecoq (DVD).

La maire sortante est Martine Aurillac (RPR). 15 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 5 au Conseil de Paris. Le maire élu est Martine Aurillac (RPR).

Le maire sortant est François Lebel (RPR). 13 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 3 au Conseil de Paris. Le maire élu est François Lebel (RPR).

Le maire sortant est Gabriel Kaspereit (RPR) qui ne se représente pas. 14 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 4 au Conseil de Paris. Le maire élu est Jacques Bravo (PS).

Le maire sortant est Tony Dreyfus (PS). 18 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 6 au Conseil de Paris. Le maire élu est Tony Dreyfus (PS).

Le maire sortant est Georges Sarre (MDC). 33 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 11 au Conseil de Paris. Le maire élu est Georges Sarre (MDC).

Le maire sortant est Jean-François Pernin (UDF). 30 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 10 au Conseil de Paris. Le maire élu est Michèle Blumenthal (PS).

Le maire sortant est Jacques Toubon (RPR). 39 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 13 au Conseil de Paris. Le maire élu est Serge Blisko (PS).

Le maire sortant est Lionel Assouad (RPR). 30 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 10 au Conseil de Paris. Le maire élu est Pierre Castagnou (PS).

Le maire sortant est René Galy-Dejean (RPR). 51 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 17 au Conseil de Paris. Le maire élu est René Galy-Dejean (RPR).

Le maire sortant est Pierre-Christian Taittinger (RPR). 39 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 13 au Conseil de Paris. Le maire élu est Pierre-Christian Taittinger (RPR).

Le maire sortant est Françoise de Panafieu (RPR). 39 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 13 au Conseil de Paris. Le maire élu est Françoise de Panafieu (RPR).

Le maire sortant est Daniel Vaillant (PS). 42 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 14 au Conseil de Paris. Le maire élu est Annick Lepetit (PS).

Le maire sortant est Roger Madec (PS). 36 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 12 au Conseil de Paris. Le maire élu est Roger Madec (PS).

Le maire sortant est Michel Charzat (PS). 39 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 13 au Conseil de Paris. Le maire élu est Michel Charzat (PS).

Dans les médias 
 Documentaire Paris à tout prix (2001) d'Yves Jeuland.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Arrondissements de Paris
 Conseil de Paris
 Élection municipale française
 Élections municipales françaises de 2001
 Liste des maires de Paris
 Loi PLM
 Maires des arrondissements de Paris
 Mairie de Paris

Liens externes 

  Résultats du  et du , sur le site de la mairie de Paris.
 Résultats des élections municipales 2001 sur le site du ministère de l'Intérieur.
 Résultats des scrutins politiques à Paris depuis 2000

2001
Paris
2001 en France
2001 en politique